Borissova se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonina Georgievna Borissova
 V.N. Borissova